Riseley – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Riseley – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)